Чарльз Ха́ннафорд (; 8 января 1896 — июль 1970), также известный как Ча́рли Ха́ннафорд () — английский футболист, нападающий.

Биография
Уроженец Лондона, Чарльз Ханнафорд начал карьеру в клубе «». В 1920 году начал выступать за лондонский «Миллуолл». Провёл в команде три сезона, сыграв 44 матча и забив 14 мячей.

В 1923 году стал игроком другого лондонского клуба «Чарльтон Атлетик». Сыграл за команду 24 матча и забил 3 мяча. В том же году перешёл в  лондонский «Клэптон Ориент». Провёл за команду 68 матчей, забил 10 мячей.

В декабре 1925 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал за клуб 28 декабря 1925 года в матче Первого дивизиона против «Лестер Сити». Всего в сезоне 1925/26 провёл за команду 5 матчей. В следующем сезоне сыграл ещё 7 матчей, но ни разу не забивал. В июне 1927 года покинул клуб.

В сентябре 1928 вновь стал игроком «Клэптон Ориент», сыграв за него четыре матча в сезоне 1928/29.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Мейдстон Юнайтед» (1897)
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»